Thomas Kessler peut désigner :
 Thomas Kessler (1937-), compositeur suisse ;
 Thomas Kessler (1986-), footballeur allemand.

Voir aussi